Plaut ist der Familienname folgender Personen:

 Amos Plaut (* 1940), israelischer Künstler
 Felix Plaut (1877–1940), deutscher Psychiater
 Fred Plaut (1907–1985), deutsch-amerikanischer Toningenieur und Fotograf
 Gunther Plaut (1912–2012), deutsch-kanadischer Rabbiner
 Gustav Plaut (1854–1928), deutscher Bankier, Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau
 Hans-Georg Plaut (1918–1992), deutscher Unternehmensberater
 Henri-Charles Plaut (1819–nach 1870), französischer Fotograf
 Hubert Plaut (Hubert Curt Plaut; 1889–1978), deutsch-britischer Statistiker und Mathematiker
 Hugo Carl Plaut (1858–1928), deutscher Arzt, Bakteriologe und Mykologe
 Jacob Plaut (1817–1901), deutscher Bankier
 James S. Plaut (1912–1996), US-amerikanischer Kunsthistoriker und Museumsgründer
 Joseph Plaut (1879–1966), deutscher Schauspieler und Heimatdichter
 Lukas Plaut (1910–1984), deutsch-niederländischer Astronom

 Rahel Liebeschütz-Plaut (1894–1993), deutsche Physiologin
 Richard Plaut (1910–1998), deutsch-US-amerikanischer Schriftsteller, siehe Richard Plant
 Steven Plaut (* 1951), US-amerikanisch-israelischer Wirtschaftswissenschaftler

 Werner Plaut (1898–1951), deutscher Schriftsteller, Herausgeber und Verleger

Plaut steht für:
 (1986) Plaut, Asteroid des Hauptgürtels
 Angina Plaut-Vincent, eine Form der Mandelentzündung
 Hans-Georg Plaut Wissenschaftspreis

Siehe auch:
 Plautdietsch, ein Dialekt
 Plauth
 Blauth